Оливер има више значења:
 Округ Оливер (Северна Дакота)
 Оливер (Пенсилванија)
 Оливер (Џорџија)
 Оливер (Висконсин)